Voir :
 Alger, la plus grande ville d'Algérie.
 Le Ville d'Alger, désigne le paquebot français ayant navigué de 1890 à 1921.
 Le Ville d'Alger, désigne le paquebot français ayant navigué de 1935 à 1968.